Донателло Дубини (; 1955, Цюрих — 2011, Кёльн) — швейцарский кинорежиссёр и документалист. Свои фильмы снимал в тесном сотрудничестве с братом .

Биография 
с 1975 по 1977 год учился в , а с 1979 года изучал киноведение в Кёльнском университете. Дипломную работу он посвятил кинодокументалисту .

Свой первый документальный фильм снял о местном движении против атомной электростанции в городе Гёсген, который создал в 1978 году вместе со своим братом. Затем последовали документальные фильмы о пропавшем итальянском физике Этторе Майоране, атомном шпионе Клаусе Фуксе и баварском короле Людвиге II, созданный в стилистике «горного фильма».

Поздние произведения братьев Дубини обращались к темам, связанным с кино и литературой. Так появились документальные фильмы об актрисах Джин Сиберг, Хеди Ламарр и писателе Томасе Пинчоне. 
В 2001 они экранизировали дневник известной путешественницы и исследовательницы , назвав его «Путешествие в Кафиристан». Последний фильм — «Великое наследие» — в первой части посвящён истории семьи братьев Дубини, а в следующей части — жизни и проблемам иммигрантов.

Постоянный участник .

Дубини был членом-учредителем Кёльнского кинодома () и членом киноинициативы «Другой взгляд» ().

Фильмография 
  — Gösgen — Ein Film über die Volksbewegung gegen Atomkraftwerke
  — Исчезновение Этторе Майорана / Das Verschwinden des Ettore Majorana
  — Клаус Фукс — атомный шпион / Klaus Fuchs - Atomspion
  — Людвиг 1881 / Ludwig 1881 (художественный фильм)
  — Джин Сиберг: Американская актриса / Jean Seberg: American Actress
  — Томас Пинчон: Путешествие по душе Пинчона / Thomas Pynchon: A Journey Into the Mind of P.
  — Путешествие в Кафиристан / Die Reise nach Kafiristan (художественный фильм)
  — Хеди Ламарр: Тайны голливудской звезды / Hedy Lamarr: Secrets of a Hollywood Star
  — Великое наследие / Die große Erbschaft

Награды 
 1987 — Премия земли Северный Рейн-Вестфалия для молодых художников
 1990 — Приз  за док. фильм «Клаус Фукс — атомный шпион» (вместе с Фоско Дубини и Вольфгангом Майером).

Примечания

Ссылки 
 
 Донателло Дубини на сайте КиноПоиск

Кинорежиссёры-документалисты Швейцарии